

Нью-Лізбен — місто, штат Нью-Йорк
 Нью-Лізбен — місто, штат Вісконсин